Rieppeleon — род ящериц из семейства хамелеонов. Это небольшие, обычно окрашенные в коричневый цвет хамелеоны, обитающие в лесах и саваннах центральной части Восточной Африки (они встречаются также в Демократической Республике Конго). Обитают в нижнем ярусе леса в кустах или на земле среди травы или в лесной подстилке.

Род Rieppeleon был назван в честь американского герпетолога Оливье Риппеля.

До недавнего времени виды этого рода включались в род Rhampholeon.

Классификация 
На март 2018 года в род включают 3 вида:
 Rieppeleon brachyurus 
 Rieppeleon brevicaudatus 
 Rieppeleon kerstenii

Примечания 

Хамелеоны
Пресмыкающиеся Африки